Сашин — фамилия; имеет женскую форму Сашина.

 Сашин, Владимир Александрович (настоящая фамилия Фёдоров; 1856—1918) — русский актёр, фотограф, подвижник кинематографа.
 Сашин, Ян Александрович (настоящее имя Яков Александрович Левин; 1911—1954) — русский советский поэт и писатель-сатирик, журналист, переводчик.

Псевдоним 
 Сашин-Никольский, Александр Иванович (1894—1967) — советский актёр театра и кино, певец.

Сашина 
 Сашина, Ирина Сергеевна (род. 1977) — российская журналистка и телеведущая, член Союза журналистов России и Международной федерации журналистов.
 Сашина, Марина Алексеевна (род. 1990) — российская модель, актриса и телеведущая.

См. также 
 Сашино